Alfons III. Aragonský, zvaný Svobodomyslný ( Alfonso III de Aragón, 1265 – 18. června 1291) byl králem aragonským, valencijským a hrabětem barcelonským v letech 1285 až 1291.

Život 
Alfons byl prvorozeným synem aragonského prince Petra a Konstancie, dcery sicilského krále Manfréda. V bitvě u Formigues 4. září 1285 dobyl Mallorské království, kterému vládl jeho strýc Jakub II.

15. srpna 1282 se zasnoubil s třináctiletou princeznou Eleonorou, dcerou anglického královského páru Eduarda I. a Eleonory Kastilské. K sňatku ale nedošlo, protože ženich zemřel v létě 1291 a byl pohřben ve františkánském klášteře v Barceloně. Roku 1835 došlo k demolici klášterních budov a Alfonsovy ostatky byly společně s dalšími přeneseny do katedrály sv. Kříže a sv. Eulálie. Ve 20. století byly společně s pozůstatky Jakuba z Urgellu uloženy v tumbě od Frederica Marèse.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 

Hrabata barcelonská
Aragonští
Aragonští infanti
Aragonští králové
Valencijští králové
Katoličtí panovníci
Účastníci aragonské křížové výpravy
Postavy Božské komedie (Očistec)
Pohřbení ve františkánském klášteře v Barceloně
Pohřbení v katedrále v Barceloně
Narození v roce 1265
Úmrtí 18. června
Úmrtí v roce 1291
Narození 4. listopadu
Narození ve Valencii
Muži